Axel Wallén kan avse:
 Axel Wallén (1877–1935), överdirektör för Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt 
 Axel Wallén (1928–1996), generaldirektör för Exportkreditnämnden, son till den föregående